Dans l'histoire de la Marine française, deux classes de navires se sont intitulées classe La Galissonnière :
 la , une classe de trois cuirassés de la fin du  ;
 la , une classe de croiseurs légers des années 1930, dont a fait partie le  ;

Voir aussi